233rd Street (straat) - straat in New York
 233rd Street (White Plains Road Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat